Pomar de laranjeiras, cujo fruto é a laranja

Brasil 
 Rio Laranjal — do estado do Paraná
 Praia do Laranjal — na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul

Municípios 
 Laranjal (Minas Gerais)
 Laranjal (Paraná)
 Laranjal Paulista — de São Paulo
 Laranjal do Jari — do Amapá

Bairros 
 Laranjal (São Gonçalo)
 Laranjal (Volta Redonda)
 Laranjal (Pelotas)

Desambiguações de topônimos